Кальканьини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кальканьини, Гвидо (1725—1807) — католический куриальный кардинал и дипломат.
 Кальканьини, Карло Леопольдо (1679—1746) — католический куриальный кардинал.
 Кальканьини, Челио (1479—1541) — итальянский гуманист и учёный-универсал, один из предшественников Коперника.